Joseph Böhm kan syfta på bland andra:

* Joseph Böhm (1795-1876), österrikisk violinist
 Joseph Böhm (1831-1893), österrikisk botaniker
 Joseph Böhm (1834–1890), österrikiskfödd brittisk bildhuggare